Raumteiler steht für:
Cubicle-Wände, siehe Großraumbüro
Mobile Trennwand
Schiebetür
Spanische Wand
Vorhang (Textilie)

in der asiatischen Architektur:
Shōji
Fusuma 
Kichō 
Jali

Siehe auch